

Церекев — село в гміні Бохня Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Церекев — село в гміні Закшев Радомського повіту Мазовецького воєводства